Werth (Isselburg), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Werth (Stolberg), een plaats in de Duitse gemeente Stolberg, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Heerlijkheid Werth, een voormalige heerlijkheid bij Werth (Isselburg)